Ку́бок Литвы по футбо́лу 2012/13 го́дов — 71-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/4 финала

1/2 финала 

|}

Финал 
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас).

2012/2013
Национальные футбольные кубки в сезоне 2012/2013